Il nome Luigi IV viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:

Luigi IV del  Sacro Romano Impero
Luigi IV di Francia